Ayāṣra () è un'importante famiglia giordana. Essa rivendica una discendenza da Maometto, affermando quindi la sua appartenenza al clan hascemita cui appartenne il Profeta dell'islam.

Albero genealogico

Note

Giordani
Hashemiti
Ahl al-Bayt